Platina, een scheikundig element
 Perseroan Terbatas, benaming voor een naamloze vennootschap in Indonesië
 Pint (imperial), een inhoudsmaat
 Pistoia (provincie)
 Protrombinetijd
 .pt, domeinnaam in Portugal
 ISO 3166-2:PT, de tweeletterige ISO-code van Portugal
 Productschap Tuinbouw
 PT, doorgaans gebruikt als PST (Pacific Standard Time) of PDT (Pacific Daylight Time)
Arbeiderspartij (Brazilië), in het Portugees Partido dos Trabalhadores
 Punt, een typografische eenheid